Labitzky  ist der Familienname folgender Personen:

 August Labitzky (1832–1903), böhmischer Komponist und Kapellmeister
 Joseph Labitzky (1802–1881), böhmischer Komponist und Kapellmeister